Die ukrainische Snooker-Meisterschaft 2010 war ein Snookerturnier, das vom 4. bis 7. November 2010 im BK Bingo in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand.

Ukrainischer Meister wurde der englische Exprofi Alan Trigg, der im Verlauf des Jahres in die Oblast Kiew gezogen war und seitdem für die Ukraine antritt. Er setzte sich im Endspiel gegen den Sieger von 2008, Serhij Petrasch, mit 4:0 durch. Den dritten Platz belegten Roman Popow und Titelverteidiger Serhij Issajenko, der im Halbfinale gegen Petrasch verlor. Marija Issajenko war zum dritten Mal in Folge die beste Frau, sie kam auf den 25. Platz.

Modus 
Die 54 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt. Das Turnier wurde als offene Meisterschaft ausgetragen, fünf Spieler aus anderen Ländern nahmen teil, dies waren:
  Uladsimir Ahsamow
  Māris Kaļva
  Sergejs Koļcovs
  Pawel Schakirow
  Sjarhej Wassiljeu

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
32 Spieler (22 Sieger der Hauptrunde und 10 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
16 Spieler (Sieger der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
12 Spieler (Verlierer der Hauptrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (6 Sieger der 1. Verliererrunde und 10 Verlierer der Hauptrunde gegen 16 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde)

|

|}
|}

4. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 3. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Century-Breaks 
Alan Trigg spielte im Viertelfinale gegen Ruslan Ostrowskyj das einzige Century-Break des Turniers.
 Alan Trigg: 120

Einzelnachweise 

2010
Snookerveranstaltung 2010
Billardturnier in Kiew